Чемпіонат Австрії 1996—1997 () — 86-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій третій титул чемпіона Австрії здобула Аустрія (Зальцбург).

Турнірна таблиця

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/13 червня 1997

|}

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1997
Австрія
Австрія
1996 в австрійському спорті
1997 в австрійському спорті